Великобережецкий сельский совет () — входит в состав
Кременецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Великие Бережцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Великие Бережцы 
 с. Малые Бережцы 
 с. Хотовка 
 с. Иква

Примечания